Michael Collins – astronauta amerykański
 Michael Collins – polityk irlandzki, twórca Irlandzkiej Armii Republikańskiej
 Michael Collins – piłkarz irlandzki
 Michael Collins – pseudonim amerykańskiego pisarza Dennisa Lyndsa (1924-2005)
 Michael Collins – film biograficzny o polityku irlandzkim w reżyserii Neila Jordana z 1996